Countrywide Classic 2007 — 81-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Лос-Анджелесе, США, и являющегося частью ATP Тура 2007 в рамках международной серии соревнований ATP. Также соревнование открывало мужскую часть сезона US Open Series того сезона.

В 2007 году турнир прошёл с 16 по 23 июля. Соревнование начинало хардовую часть сезона, подготовительную к Открытому чемпионату США.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Томми Хаас
 в парном разряде —  Боб Брайан и  Майк Брайан

Общая информация

Соревнования

Одиночный турнир 
  Радек Штепанек обыграл  Джеймса Блэйка со счётом 7-6(7), 5-7, 6-2.
 Штепанек выигрывает 1-й одиночный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Блэйк сыграл 3-й одиночный финал в сезоне и 18-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Парный турнир 
  Боб Брайан /  Майк Брайан обыграли  Скотта Липски /  Дэвида Мартина со счётом 7-6(5), 6-2.
 братья Брайаны выигрывают свой 7-й совместный титул в сезоне и 40-й за карьеру (42-й для Майка) в основном туре ассоциации.
 Брайаны выиграли местные соревнования в 4-й раз. (до этого 2001, 2004 и 2006 годах).

См. также 
 Countrywide Classic

 ATP Тур 2007
 US Open Series 2007

 Международная серия ATP

 East West Bank Classic 2007

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте АТР 
 

США
Теннис
Июль 2007 года
2007